Matigingsbeweging of temperance movement, een sociale beweging die streeft naar alcoholbeteugeling of -verbod
 Temperance (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Temperance (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Minnesota
 Temperance Brennan, een personage en het hoofdpersonage van de Amerikaanse tv-serie Bones